Příjmení Eriksen nosí více významných osobností:

 Erik Eriksen (1902–1972) – dánský politik
 Christian Eriksen (* 1992) – dánský fotbalista a reprezentant
 Ivar Eriksen (* 1942) – norský rychlobruslař
 John Eriksen (1957–2002) – dánský fotbalista, útočník
 Stein Eriksen (1927–2015) – norský sjezdař
 Thomas Hylland Eriksen (* 1962) – norský antropolog, spisovatel a publicista

Externí odkazy